Název Čížov má více sídel:
 Čížov, obec v okrese Jihlava
 Čížov (Chabeřice), část obce Chabeřice v okrese Kutná Hora
 Čížov (Horní Břečkov), část obce Horní Břečkov v okrese Znojmo
 Čížov (přírodní rezervace), chráněné území a stejnojmenný vrch (432 m n. m.) u Týnce nad Sázavou v okrese Benešov

Externí odkazy